Giolitti se puede referir a:

 Alberto Giolitti (1923-1993), dibujante de cómic italiano.
 Antonio Giolitti (1915-2010), político italiano. 
 Giovanni Giolitti (1842-1928), primer ministro italiano en diversos períodos entre 1903 y 1914.